Gyárfás Tamás (1949) magyar sportújságíró, sportvezető, televíziós producer
 Gyárfás Tamás (1994) junior világbajnoki ezüstérmes magyar vízilabdázó